The Price of Victory – cortometraggio del 1911 diretto da Edwin S. Porter
The Price of Victory – cortometraggio del 1913 diretto da John Ince
The Price of Victory – cortometraggio del 1916 diretto da Douglas Gerrard
 The Price of Victory – film documentario del 1942 diretto da William H. Pine